Мулату — особове ім'я

Відомі носії:
 Мулату Тешоме — президент Ефіопії (2013—2018)
 Мулату Астатке — ефіопський джазовий музикант, композитор і аранжувальник
 Мулату Айяльнех — ефіопський поет, драматург, перекладач